George Bailey (atleta) (1906-2000) – atleta britannico
George Bailey (crickettista) (nato nel 1982) – crickettista tasmaniano
George Bailey (pilota) (1900-1940) – pilota statunitense
George Bailey – personaggio immaginario, protagonista del film La vita è meravigliosa
George Bailey (giocatore di football australiano) (nato nel 1919) – giocatore di football australiano
George Bailey Loring (1817-1891) – politico statunitense
George Bailey Sansom (1883-1965) – storico britannico
Clifton George Bailey III, noto come Capleton (nato nel 1967) – artista raggae giamaicano